Édouard David peut désigner :
 Édouard David (1794-1866), acteur français ;
 Édouard David (1863-1932), poète picard.